Ibis peut référer à :
 ibis, un oiseau échassier à long cou et au bec recourbé ;
 Ibis, une marque commerciale donnée à 3 chaînes d'hôtels appartenant au groupe AccorHotels et formant sa gamme économique : 
 Ibis,
 Ibis Budget,
 Ibis Styles ;
 Ibis, la revue de la société ornithologique British Ornithologists' Union ;
 Ibis, un poème d'Ovide ;
 Ibis, le nom d'un ancien lougre de pêche (cornish lugger) de Cornouailles.

Voir aussi 
 Hôtel Ibis, l'un des plus vieux hôtels du Rwanda (hôtel sans rapport avec les chaînes mentionnées plus haut)
 RJ.03 Ibis, un avion canard conçu par Roger Junqua pour construction amateur
 Ae 270 Ibis, un avion tchèque
 Île des Ibis, une île des Yvelines située à Le Vésinet